Mecze Mistrzostw Świata w grupie G odbywały się w dniach 18, 23, 24 oraz 28 czerwca.

Dwie najlepsze drużyny z grupy G (Belgia i Anglia) w 1/8 finału spotkały się z zespołami z grupy H (Kolumbia i Japonia).

Tabela 

Legenda:
 Pkt – liczba punktów
 M – liczba meczów
 W – wygrane
 R – remisy
 P – porażki
 Br+ – bramki zdobyte
 Br− – bramki stracone
 +/− – różnica bramek

Mecze

Belgia – Panama 

 Piłkarz meczu:
  Romelu Lukaku

Tunezja – Anglia 

 Piłkarz meczu:
  Harry Kane

Belgia – Tunezja 

 Piłkarz meczu:
  Eden Hazard

Anglia – Panama 

 Piłkarz meczu:
  Harry Kane

Anglia – Belgia 

 Piłkarz meczu:
  Adnan Januzaj

Panama – Tunezja 

 Piłkarz meczu:
  Fakhreddine Ben Youssef

Linki zewnętrzne 
 FIFA: Grupa G Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018